

Presentación previa 
La pareja formada por el austríaco Jürgen Melzer y el alemán Philipp Petzschner fueron los campeones defensores, pero decidieron no competir en esta edición.

La pareja formada por el mexicano Santiago González y el estadounidense Scott Lipsky ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el australiano John-Patrick Smith y el neozelandés Michael Venus en la final, 4–6, 7–6(9–7), [10–7].

Cabeza de serie 
  Santiago González /  Scott Lipsky (Campeones)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Primera ronda)
  Oliver Marach /  Vasek Pospisil (Primera ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Irving 2014